William Wright (1735–1819) angol botanikus
 William Wright (1794–1866) amerikai politikus
 William Wright (1830–1889) angol orientalista
 William Wright (1853–1926) kanadai politikus
 William Wright (1862–1931) skót politikus
 William Wright (1895–1990) elő világháborús angol vadászpilóta
William Connor Wright Jr. (1930– 2016) amerikai író, dramaturg